Stitch () або Stitches () може означати:
 Stitch — альбом 1995 року бельгійського гурту .
 Stitches — альбом 2003 американського рок-гурту 
  — альбом 2013 року американського гурту Califone.
 «Stitches» — пісня 2015 року канадського співака Шона Мендеса.
 «» — пісня 1999 року американського гурту Orgy.
  — американський репер.
 Stitches — уельський християнський хіп-хоп гурт.
  — американський панк-рок-гурт.
  — дебютний студійний альбом американського року-гурту Black Veil Brides.